You're the Reason (Bobby Edwards), een nummer van Bobby Edwards uit 1961
 You're the Reason (Sarah & Koen Wauters), een nummer van Sarah & Koen Wauters uit 2003
 You're the Reason (Victoria Justice), een nummer van Victoria Justice op het album Victorious: Music from the Hit TV Show (2011), de debuutsoundtrack van de televisieserie Victorious
 You're the Reason (Melinda Doolittle), een album van Melinda Doolittle uit 2013, en tevens een nummer op dat album
 You Are the Reason (Katrine Lukins), een nummer van Katrine Lukins uit 2013, een van de inzendingen voor de Letse deelname aan Eurovision 2014
 You Are the Reason (Calum Scott), een nummer van Calum Scott uit 2017